Финал Кубка СССР по футболу 1967/68 состоялся 8 ноября 1968 года. Московское «Торпедо» переиграло ташкентский «Пахтакор» со счётом 1:0 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московское «Торпедо» и ташкентский «Пахтакор» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. Кроме того, команды ранее не встречались между собой ни на одной из стадий этого турнира.

Игра проходила при 8-градусном морозе. С самого начала встречи футболисты «Торпедо» завладели территориальным преимуществом, ташкентцы же, рассчитывая на сильные удары Геннадия Красницкого и прорывы Берадора Абдураимова, сосредоточились на обороне. К атакам автозаводцев подключался даже защитник Виктор Шустиков, ветеран и капитан команды, однако на завершающих этапах футболистам не хватало точности или вратарь «Пахтакора» Николай Любарцев ликвидировал угрозу своим воротам. Угроз же противоположным воротам ташкентцам в первом тайме создать не удалось.

«Торпедо» открыло счёт на 52-й минуте. Трое защитников «Пахтакора» ринулись к Эдуарду Стрельцову, получившемуся пас от Михаила Гершковича и находившемуся на левой стороне торпедовской атаки. Однако Стрельцов успел пяткой отдать мяч оставшемуся без опеки Юрию Савченко, и тот отправил мяч в сетку ворот «Пахтакора». После забитого гола футболисты «Торпедо» продолжили атаковать, ташкентцы пытались забить ответный мяч, но счёт так и не изменился. На 89-й минуте на замену в составе «Торпедо» вышел вратарь Михаил Скоков, и он успел за считанные минуты до финального свистка в отчаянном прыжке достать мяч из дальнего угла ворот после сильного удара Красницкого. Московское «Торпедо» в четвёртый раз стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1968
СССР
Матчи ФК «Торпедо» Москва
Матчи ФК «Пахтакор»
События 8 ноября
Ноябрь 1968 года
1968 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве